Le nǀu est l'un des trois dialectes de la langue nǁng, laquelle est la seule langue survivante de la branche ǃkwi des langues tuu.

Le dialecte fait l'objet d'une campagne de préservation. Il est enseigné dans les écoles par les personnes âgées le maîtrisant et son vocabulaire est collecté.

Sources

Références

Bibliographie 
 
 

Langue tuu